Altenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), een gemeente in Duitsland
 Altenhagen I, een plaats in de Duitse gemeente Springe
 Altenhagen II, een plaats in de Duitse gemeente Messenkamp
 Altenhagen (Auetal), een plaats in de Duitse gemeente Auetal
 Altenhagen (Bielefeld), een plaats in de Duitse gemeente Bielefeld
 Altenhagen (Celle), een plaats in de Duitse gemeente Celle
 Altenhagen (Hagen), een plaats in de Duitse gemeente Hagen
 Altenhagen (Hagenburg), een plaats in de Duitse gemeente Hagenburg
 Altenhagen (Kröpelin), een plaats in de Duitse gemeente Kröpelin
 Altenhagen (Lohmen), een plaats in de Duitse gemeente Lohmen
 Altenhagen (Sundhagen), een plaats in de Duitse gemeente Sundhagen
 Altenhagen (Velgast), een plaats in de Duitse gemeente Velgast